Amerikai Egyesült Államok
 Wasco (Kalifornia), régi neve Deweyville
 Deweyville (Ohio)
 Deweyville (Texas)
 Deweyville (Utah)